Hohenzollern-Schule oder Hohenzollern-Gymnasium heißen oder hießen folgende Schulen in Deutschland:

 Hohenzollern-Schule, heute Gustav-Langenscheidt-Schule in Berlin-Schöneberg
 Königliches Hohenzollern-Gymnasium, heute Görres-Gymnasium (Düsseldorf)
 Hohenzollern-Gymnasium Schwedt in Schwedt/Oder, abgegangen
 Hohenzollern-Gymnasium Sigmaringen
 Hohenzollernschule, heute Hermann-Frieb-Realschule, München